Großes Palais steht für:

 Großes Palais (Meiningen)
 Großes Palais (Bad Doberan)
Siehe auch:
Großer Palast